Pecos steht für:

 einen Ort in New Mexico, siehe Pecos (New Mexico)
 einen Ort in Texas, siehe Pecos (Texas)
 ein County in Texas, siehe Pecos County
 einen Fluss in den Vereinigten Staaten, siehe Pecos River
 einen National Historical Park in den Vereinigten Staaten, siehe Pecos National Historical Park